Atlanta je ime 8 gradova u SAD-u:

 Atlanta, Georgia, okrug (pop. 416,474; 2000.) 
 Atlanta, Illinois, okrug  (pop. 1,649; 2000.) 
 Atlanta, Indiana, okrug  (pop. 761; 2000.) 
 Atlanta, Kansas, okrug  (pop. 255; 2000.) 
 Atlanta, Michigan, okrug  County (pop. 757; 2000.) 
 Atlanta, Missouri, okrug  (pop. 450; 2000.) 
 Atlanta, Nebraska
 Atlanta, Teksas, okrug  (pop. 5,745; 2000.) 
 Atlanta, Wisconsin, okrug  (pop. 627; 2000.)